Антоніо Вівальді (4 березня 1678  — † 28 липня 1741) — італійський композитор , скрипаль -віртуоз
 4330 Вівальді (4330 Vivaldi) — астероїд головного поясу